UVD steht für:

 Unified Video Decoder (früher auch Universal Video Decoder), ein Videoprozessor der Firma AMD

UvD steht für:
 Unteroffizier vom Dienst, eine Dienststellung der Bundeswehr

UVD